Ложки — многозначный термин:

Топоним 
Белоруссия
 Ложки — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия
 Ложки — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Ложки — хутор в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Ложки — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Ложки — деревня в Пермском районе Пермского края.

Другое 
 Ложки — железнодорожная станция в хуторе Логовском Волгоградской области.
Ложки — музыкальный инструмент.
Позиция ложек — позиция для секса.

См. также 
 Косые Ложки — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Семейные Ложки — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.